En Pologne, Radzewo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Radzewo.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Radzewo, dans le powiat de Białogard ;
 du village de Radzewo, dans le powiat de Szczecinek.